Dottor Destino (Doctor Doom) – personaggio dell'Universo Marvel
 Dottor Fate (Doctor Fate) – personaggio dell'Universo DC